Сидоровец:
 Сидоровец — деревня в Старорусском районе Новгородской области;
 Сидоровец — посёлок в Хотынецком районе Орловской области.